

bh 
 bh – dwuznak
 .bh – domena internetowa dla stron internetowych z Bahrajnu

Bh 
 Bh – symbol bohru, pierwiastka chemicznego

BH 
 B&H Airlines – bośniackie narodowe linie lotnicze
 BH Air – bułgarska czarterowa linia lotnicza 
 Avia BH-1 – prototyp czechosłowackiego samolot sportowego z okresu międzywojennego
 Avia BH-2 – prototyp czechosłowackiego samolotu sportowego z okresu międzywojennego
 Avia BH-3 – czechosłowacki samolot myśliwski z okresu międzywojennego
 Avia BH-33 – czechosłowacki samolot myśliwski z okresu międzywojennego